

Литература 
 Жизнь Иисуса — книга Эрнеста Ренана о жизни Иисуса Христа, опубликованная в 1863 году.
 Жизнь Иисуса — книга Гегеля.

Кинематограф 
 Жизнь Иисуса (фильм, 1997) — фильм французского режиссёра Брюно Дюмона, снятый в 1997 году.